Кубок мира по биатлону 2020/2021 — серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 10 этапов, которые начались 28 ноября 2020 года в финском Контиолахти и завершились 21 марта 2021 года в шведском Эстерсунде.

С этого сезона введён молодёжный зачёт Кубка мира для спортсменов не старше 25 лет (U-25), лидеры которого будут выступать в отдельных тёмно-синих майках. Данный зачёт заменил премию «Новичок года».

На заключительном этапе Кубка мира вместо обычных гонок преследования должна была быть добавлена новая дисциплина — суперспринт, однако на официальном сайте Международного союза биатлонистов введение этого новшества было отменено, и в расписание гонок были возвращены гонки преследования. Чемпионат мира по биатлону прошёл в словенской Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года.

Места проведения этапов Кубка мира 
Для уменьшения риска заражения COVID-19 спортсменов и обслуживающего персонала за счёт сокращения переездов в сезоне 2020/2021 были введены «спаренные» этапы Кубка мира.

Из-за пандемии китайский Пекин, по согласованию с Международным олимпийским комитетом, отказался от проведения ряда стартов, которые должны были стать тестовыми соревнованиями к Олимпиаде-2022. Среди них — 9-й этап Кубка мира по биатлону. 23 ноября 2020 года Международный союз биатлонистов объявил о переносе этапа в чешский Нове-Место-на-Мораве. Также из-за пандемии коронавируса был перенесён заключительный этап кубка мира, из норвежского Хольменколлена в шведский Эстерсунд.

Система начисления очков 

Система начисления очков в масс-стартах

Результаты соревнований

1-й этап —  Контиолахти (28 — 29 ноября 2020 года) 

{| border=0 cellspacing=5
|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 1-го этапа
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Место
! 
! width=180| Спортсмен
! Очки
|- bgcolor="#ffcbcb"
|bgcolor=red| 1
| 
|align="left"| Йоханнес Тиннес Бё
| 114|-
| 2| 
|align="left"|  Себастьян Самуэльссон
| 92|-
|3| 
|align="left"|  Стурла Холм Легрейд
| 83|-
|4| 
|align="left"|  Кантен Фийон-Майе
| 81|-
|5| 
|align="left"|  Эрик Лессер
| 80|}
| valign=top align="center"|Женщины'''

Достижения 
Первая победа в карьере на этапах Мирового Кубка

Первый подиум в карьере на этапах Мирового Кубка

Победы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)

Подиумы в этом сезоне (без учета эстафетных гонок)

Завершили карьеру 
Следующие известные биатлонисты завершили профессиональную карьеру во время или после сезона 2020/21:

Мужчины
  (34 года)
  (24 года)
  (28 лет)
  (25 лет)
  (34 года)
  (32 года)
  (30 лет)
  (23 года)
  (32 года)
  (32 года)
  (36 лет)

Женщины
  (27 лет)
  (28 лет)
  (29 лет)
  (29 лет)
  (33 года)
  (35 лет)
  (24 года)
  (25 лет)
  (37 лет)
  (37 лет)
  (29 лет)
  (24 года)

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2020/2021
Биатлон
Биатлон
Кубки мира по биатлону
Кубок мира по биатлону 2020/2021